Crespo se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Ana Crespo
 Luís C. Crespo